Модестов Сергей Васильевич (1882—1919) — деятель революционного движения, член КПСС с 1902 года.

Биография 
Модестов Сергей Васильевич родился в Твери в семье священнослужителя Василия Михайловича Модестова и Ольги Александровны Модестовой (ур. — Пешехонова из рода потомственных священнослужителей и иконописцев). Родная сестра Елена Васильевна Лебедева — жена микробиолога и основателя научной кинематографии Владимира Николаевича Лебедева.

Окончил Тверскую духовную семинарию в 1902 году, после чего обучался в Ярославском лицее (исключён в связи с арестом за участие в подпольной социал-демократической организации).

В 1902 — 1903 годах являлся одним из организаторов Тверского комитета РСДРП и проводил активную революционную пропаганду среди рабочих Твери.

Участник Декабрьского вооруженного восстания 1905 года в Москве (приговорён к расстрелу, бежал). В 1906 — 1907 годах — член Московского окружного комитета РСДРП, секретарь Московского окружного комитета РСДРП, секретарь Московского областного бюро ЦК РСДРП, делегат 4-го (объединительного) съезда РСДРП (1906 год). Неоднократно подвергался арестам.

После Февральской революции 1917 года вернулся из ссылки в г. Тверь. Избран членом Тверского комитета РСДРП(б). После Октябрьской революции 1917 года — член губкома РКП(б), в 1918 — 1919 годах — редактор газеты Наркомата земледелия «Голос трудового крестьянства» и журнала «Красный пахарь».

Умер в возрасте 36 лет от туберкулёза, похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 4, ряд 17).

Литература 
 Модестов Сергей Васильевич // Памятник борцам пролетарской революции, погибшим в 1917—1921 гг. / Сост. Л. Лежава, Г. Русаков. — 2-е изд., испр. и доп. — .: , 1924.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Умершие от туберкулёза
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Члены КПСС